Le Championnat du Portugal de football 1983-1984 est la  de la compétition qui voit le sacre de Benfica.

Les meilleurs buteurs de la saison sont les attaquants portugais Fernando Gomes (FC Porto) et Nené (Benfica), qui inscrivent 21 buts.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1983-84 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1983
Sport au Portugal en 1984